Acadian steht für:
 Acadian (Automarke), eine ehemalige kanadische Automarke

Acadian ist der Name folgender Flüsse:
 Acadian Creek im US-Bundesstaat Michigan
 Bayou Acadian im US-Bundesstaat Mississippi
 Bayou des Acadiens, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Acadian Historic Buildings, in Van Buren, Maine, ID-Nr. 77000062
 Acadian Landing Site, in Madawaska, Maine, ID-Nr. 73000098

Siehe auch:
 Acadia
 Acadiana
 Acadiane, ein Modell des Automobilherstellers Citroën